Palau este împărțit în șaisprezece regiuni administrative, numite state. Palau este cel mai supra-guvernat loc de pe pământ, cu 16 state și atât o șefie tribală, cât și un legislativ ales în fiecare municipalitate, pentru 20.000 de oameni.

Note